Ctenothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Franklin 1907. Ctenothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Ctenothrips